een historisch land in Duitsland:
 heerlijkheid Lippe (12e eeuw-1528)
 graafschap Lippe (1528-?)
 vorstendom Lippe (1798-1918)
 vorstendom Schaumburg-Lippe (1807-1918)
 Lippedepartement, departement van het Franse keizerrijk (1811-1814)
 kreis Lippe,  een district in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
 Lippe (rivier), een rivier in Noordrijn-Westfalen
 Lippstadt, een plaats in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen

Personen 
 Huis Lippe, een adellijk geslacht
 Klaar van der Lippe (1961), Nederlands beeldend kunstenaar
 Marieke van der Lippe (1965), Nederlands beeldend kunstenaar